A Totál Dráma Sziget (Total Drama Island) egy kanadai animációs sorozat, amely a 21. századi tinédzserek világát mutatja be, egy valóságshow keretében.

A sorozat Kanadában 2007 júliusában indult el, az USA-ban pedig 2008 júniusában. Magyarországon 2008 szeptemberében kezdte vetíteni a Cartoon Network. A sorozatnak 26 epizódja van, amelyek egyenként 22 percesek.

Évadok

Epizódok

Fordítás 
 

Sziget epizodlista
Televíziós sorozatok epizódlistái

no:Total Drama Island#Episoder
ro:Insula Dramei Totale#Episoade